Катранык, ж/д станция () — железнодорожная станция, образующая село в Фалештском районе Молдавии. Наряду с селами Егоровка и Чулук входит в состав коммуны Егоровка.

География 
Село расположено на высоте 141 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, на станции Катранык проживает 812 человека (391 мужчина, 421 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района